Synagoga Poppera w Krakowie
 Synagoga Poppera w Pradze